Als eulersche Gleichungen oder Euler-Gleichungen werden bezeichnet: 
 Eulersche Gleichungen (Strömungsmechanik) zur Strömung von reibungsfreien Fluiden
 Eulersche Gleichungen (Kreiseltheorie) zur Rotation starrer Körper

Weitere nach Leonhard Euler benannte Gleichungen: 
 Eulersche Differentialgleichung
 Euler-Lagrange-Gleichung, siehe Variationsrechnung
 Euler-Gleichung zur Geometrie des Dreiecks, siehe Eulersche Gerade#Eigenschaften
 Gleichung von Euler-Fuß über die Frage, wann in der euklidischen Ebene zu zwei gegebenen ineinanderliegenden Kreisen ein konvexes Viereck existiert, welches sowohl Sehnenviereck des größeren Kreises als auch Tangentenviereck des kleineren Kreises ist (Geometrie)
 Euler-Gleichung für die innere Energie (Thermodynamik), siehe [[Innere Energie#Mehrere Stoffsorten (K > 1)]]
 Euler-Gleichung des Konsums (Ökonomie)
nach Verschiebung

Siehe auch:
 Eulersche Formel, Polardarstellung komplexer Zahlen
 Eulersche Winkel, Beschreibung der Orientierung eines Körpers im Raum